Ayodhya (stad), een stad in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Ayodhya (district), een district van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
Ayodhya (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh